Куэйл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Куэйл, Бенджамин Юджин (род. 1976) — американский политик и бывший член Палаты представителей США от Аризоны.
 Куэйл, Джон Эндрю (более известен как Принц Поппикок; род. 1977) — американский певец, автор-исполнитель, актёр и шоумен.
 Куэйл, Джон Родни (1926—2006) — английский биохимик и микробиолог.
 Куэйл, Дэн (род. 1947) — американский политик, Член Палаты представителей США от своего родного штата Индиана (1977—1981), сенатор США
 Куэйл, Мэрилин Такер (род. 1949) — американская юристка и писательница.